Всемирные игры кочевников 2014 года (, ) — первые в истории Всемирные игры кочевников, которые проходили в кыргызском городе Чолпон-Ата с 9 по 14 сентября 2014 года.

Соревнования 
В программу Игр кочевников вошло 10 видов спорта.

Аламан байге 
Состав команды — 6 человек: 1 — тренер, 5 — жокеев. Возраст жокея −14 лет и старше. Скачки лошадей всех возрастов на длинную дистанцию. Дистанция — 22 000 метров.

Жорго салыш 
Состав команды — 6 человек: 1 — тренер, 5 — жокеев. Забег иноходцев всех возрастов. Дистанция — 11 000 метров.

Кунан чабыш 
Состав команды — 6 человек: 1 — тренер, 5 — жокеев. Скачки лошадей от 2-х до 3-х лет. Возраст жокея — 14 лет и старше. В соревновании участвуют лошади 2-х летки. Дистанция — 11 000 метров.

Кок бору 
Состав команды — 17 человек: 1 — руководитель, 1 — тренер, 3 — конюха, 12 — игроков.

В соревнованиях принимают участие спортсмены с 18 лет и старше. За победу присуждается — 2 очка, ничья — 1 очко, проигрыш — 0 очко. Команда, забросившая больше голов (козлов) в тай казан соперника, считается победителем.

Игры по кок бору проводятся на поле размерами: длина 200 метров, ширина 70 метров с двумя тай казанами по бокам. Диаметр тай казана 4,60 см, высота 120 см, глубина 50 см. Вес козла 30-33 кг.

Кыргыз курош 
Состав команды — 8 человек: 7 — спортсменов, 1 — тренер.

К соревнованиям допускаются спортсмены с 18 лет и старше. Соревнования проходят в следующих весовых категориях: 55 кг, 60 кг, 66 кг, 74 кг, 84 кг, 96 кг, св. 96 кг. Кыргыз куреш проводится на борцовском ковре, размером −12х12, диаметром — 9 м.

Алыш 
Состав команды — 7 человек: 6 — спортсменов, 1 — тренер.

К соревнованиям допускаются спортсмены с 18-ти лет и старше. Соревнование проходят в следующих весовых категориях: 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг.

Борьба «Алыш» проводится на борцовском ковре, размером −12х12, диаметром — 9 м.

Ордо 
Состав команды — 8 участников, 7 — игроков 1 — тренер.

Необходимо, чтобы у каждой команды было по 7 томпоев, 70 штук альчиков и номерные знаки на спортивной одежде.

Для каждого игрока кладется по пять альчиков и каждый имеет право на три удара.

Хан считается 2 (два) алчика, в центр ставится 68 алчиков.

За чистую победу — 3 очка, за победу 2 — очка (выигрышем считается выбивание большего количества альчиков), ничья — 1 очко, проигрыш — 0 очков.

При выбивании всех альчиков с ханом необходимо выложить в центр все альчики и хана второй команде, если вторая команда не сможет вынести все альчики с ханом, то ей присваивается поражение, а первой команде чистая победа и присваивается 3 очка.

Если у обеих команд будет одинаковое количество набранных очков, преимущество будет иметь команда, выигравшая очную встречу. При ничьей производится подсчет суммы выбитых альчиков всех игр.

На одну игру даётся по 2 часа. Потертость нижней (рабочей) части томпоя не должна превышать 15 мм.

Тогуз коргоол 
Cостав команды — 6 человек, 2 — мужчин, 2 — женщины, 2 — тренера.

Соревнования проводятся в лично-командном зачете, раздельно среди женщин и мужчин.

В личном зачете по швейцарской системе, в командном зачете на выбывание до двух проигрышей. При количестве команд меньше пяти по круговой системе. Контроль времени 1 час каждому игроку.

Выигрыш — 1 очко, ничья — 0,5 очка, проигрыш — 0 очков.

Победители в командном зачете определяются по результату игры между собой, при ничьей, по сумме набранных коргоолов в проигранной партии, у кого больше, та команда получает преимущество. При равенстве коргоолов по результату первой доски. В личном зачете по наибольшему количеству очков, при равенстве очков по коэффициенту Бухгольца, при равенстве коэффициента Бухгольца по результату личной встречи, при ничьей по нарастающему коэффициенту.

Эр эниш 
Состав команды — 3 человека. 2 спортсмена, 1 — тренер.

Весовая категория: 80 кг и св. 80 кг. В соревнованиях принимают участие мужчины с 18 лет и старше. Каждый участник должен иметь по два платка разного цвета и по два пояса.

Соревнования проводятся в личном зачете. Участник, одержавший чистую победу, получает — 3 очка, выигравший по баллам — 2 очка, ничья — 1 очко, проигрыш — 0 очков. Участник, проигравший один раз, выбывает из соревнования. Проигравшие, в полуфинале борются за 3-е место.

Начисление баллов:

— если один из спортсменов заставит соперника схватиться за седло, или обхватить руками шею своего коня, то ему дается — 2 балла;

— за пассивное ведение борьбы, спортсмену дается предупреждение, а сопернику присуждается — 1 балл.

Кыргыз курош 
Состав команды 7 человек: 6 спортсменов, 1 тренер. Весовые категории 55 кг, 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг, 90 кг и выше. К соревнованиям допускаются спортсмены достигшие 18 лет и старше.

Расписание 
{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%;"
|-
|bgcolor=#00cc33| ● ||Церемония открытия|| bgcolor=#3399ff| ● ||Игры||bgcolor=#ee3333| ● ||Церемония закрытия
|-

{| class="wikitable" style="margin:0.6em auto; font-size:90%; line-height:1.25em;"
|-
! colspan=3|Дата !!width=09|09.09Вт!!width=10|10.09Ср!!width=11|11.09Чт!!width=12|12.09Пт!!width=13|13.09Сб!!width=14|14.09Вс
|-
| colspan=2 |Церемонии
|
|bgcolor=#00cc33 align=center|●
|
|
|
|
| bgcolor=#ee3333 align=center|●
|- align="center"
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Кок бору
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Кыргыз куреш
|
| bgcolor=#3399ff|●
|
|
|
|
|
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Алыш
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
|
|
|
|
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Казакша курес
|
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
|
|
|
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Тогуз коргоол
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
|
|- align="center"
| align="left" colspan=2 | Эр эниш
|
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
|
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Кунан чабыш
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Аламан байге
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Жорго салыш
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Ордо
|
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
|
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Показательные народные игры
|
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
|
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Культурные мероприятия
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
|

|-
! colspan=3|Дата !!width=09|09.09Вт!!width=10|10.09Ср!!width=11|11.09Чт!!width=12|12.09Пт!!width=13|13.09Сб!!width=14|14.09Вс

Страны-участницы 
На первых Всемирных играх кочевников участвовало 583 спортсмена из 19 стран мира. В следующей таблице приведены участвовавшие на Играх страны.

Медальный зачёт

Культурная программа 
Игры сопровождались разнообразной этнокультурной программой. Для этого в рамках первых Игр кочевников был развёрнут юрточный городок в урочище Кырчын, организованы показательные выступления по другим национальным играм не вошедшим в программу соревнований, а также другие зрелищные мероприятия.

Телетрансляция 
Телетрансляция охватила 230 000 000 человек из 40 стран мира.

Всемирные игры кочевников
Спорт в Киргизии в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Киргизии
Сентябрь 2014 года
Иссык-Кульская область